Gibbs är en utbildning på magisternivå i Göteborg.

Utbildningen bedrivs under två år och blandar bland annat moment som ekonomi, immaterialrätt, affärsjuridik och affärsutveckling. Huvudsakliga verksamhet bedrivs dock i formen av ett innovationsprojekt som drivs som ett företag projektform under utbildningens andra år då utbildningen varvas med att driva företaget.

Utbildningen bedrivs som ett samarbete mellan Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Externa länkar
 GIBBS Officiella sida

Högskoleutbildning i Sverige
Chalmers
Göteborgs universitet